Taboiaki steht für:

Orte in Kiribati:
 Taboiaki (Beru), Dorf auf der Insel Beru, Gilbertinseln
 Taboiaki (Nonouti), Dorf auf dem Atoll Nonouti, Gilbertinseln